Ženská dvouhra Grampians Trophy  2021 probíhal v první polovině února 2021. Do singlové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček, které kvůli pozitivnímu případu na covid-19 po příletu do Austrálie musely podstoupit přísnou 14denní karanténu. Jednalo se o premiérový ročník turnaje. 

Po zápasech prvního kola byl turnaj i souběžně hrané události na den pozastaveny kvůli pozitivnímu testu na covid-19 jednoho z členů organizátorů. Po obnovení byly všechny zápasy ženské dvouhry zkráceny tak, že místo rozhodujícího třetího setu byl hrán super tiebreak do 10 bodů. Pro časový skluz, který přerušením vznikl, se pořadatelé vzhledem k začínajícímu Australian Open rozhodli vyřešit zrušením finálového utkání. 

Finalistkami se staly šestá nasazená Anett Kontaveitová a nenasazená Američanka Ann Liová. Obě hráčky obdržely bodové a finanční ohodnocení jako poražené finalistky.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Tour 2021
Grampians Trophy
Tenis v Austrálii v roce 2021